Apologien kan syfta på:

 Apologin – en (troligen) tidig text av Platon i vilken han återger det försvarstal Sokrates skall ha hållit år 399 f.Kr., se Sokrates försvarstal
 Augsburgska bekännelsens apologi – försvar för Augsburgska bekännelsen från 1531

Se även 
 Apologetik –  försvar för en åskådning, särskilt för den kristna tron